Цей список є частиною списку лускокрилих Японії. Сюди віднесено види молей з надродини Gelechioidea, що трапляються на території Японії.

Autostichidae 
 Autosticha imitativa Ueda, 1997
 Autosticha kyotensis (Matsumura, 1931)
 Autosticha modicella (Christoph, 1882)
 Autosticha pachysticta (Meyrick, 1936)
 Autosticha tetragonopa (Meyrick, 1935)
 Autosticha truncicola Ueda, 1997

Batrachedridae 
 Batrachedra albicapitella Sinev, 1986
 Batrachedra arenosella (Walker, 1864)
 Batrachedra koreana Sinev & Park, 1994
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Idioglossa polliacola Sugisima, 2000
 Epimarptis hiranoi Sugisima, 2004

Бластобазиди (Blastobasidae) 
 Hypatopa montivaga Moriuti, 1982
 Blastobasis inouei Moriuti, 1987
 Blastobasis sprotundalis Park, 1984
 Neoblastobasis biceratala (Park, 1984)
 Neoblastobasis brevicornis Moriuti, 1987
 Neoblastobasis decolor (Meyrick, 1907)
 Neoblastobasis spiniharpella Kuznetzov & Sinev, 1985
 Holcocera sakura Ohshima, 2003

Chimabachidae 
 Diurnea cupreifera (Butler, 1879)
 Diurnea issikii Saito, 1979
 Cheimophila fumida (Butler, 1879)

Чохликові молі (Coleophoridae) 

 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1854
 Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783)
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora burhinella Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora cercidiphyllella Oku, 1965
 Coleophora chenopodii Oku, 1965
 Coleophora cinclella Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora citrarga Meyrick, 1934
 Coleophora cristata Baldizzone, 1989
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora elodella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora enkomiella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora eteropennella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora falkovitshella Vives Moreno, 1984
 Coleophora flavovena Matsumura, 1931
 Coleophora hancola Oku, 1965
 Coleophora honshuella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora hsiaolingensis Toll, 1942
 Coleophora issikii Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora japonicella Oku, 1965
 Coleophora juncivora Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora kamtschatica (Anikin, 1998)
 Coleophora kudrosella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora kurokoi Oku, 1974
 Coleophora laniella Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora laricella (Hübner, [1817])
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora levantis Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora linosyridella Fuchs, 1880
 Coleophora mayrella (Hübner, [1813])
 Coleophora melanographa Meyrick, 1935
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora molothrella Baldizzone & Oku, 1988
 Coleophora murinella Tengström, 1847
 Coleophora neviusiella Busck, 1904
 Coleophora obducta (Meyrick, 1931)
 Coleophora okuella Baldizzone & Savenkov, 2002
 Coleophora platyphyllae Oku, 1965
 Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
 Coleophora quercicola Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora serinipennella Christoph, 1872
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora therinella Tengström, 1848
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora ulmivorella Oku, 1965
 Coleophora uniformis Oku, 1965
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora yomogiella Oku, 1974

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 

 Syntomaula cana Moriuti, 1977
 Syntomaula simulatella (Walker, 1864)
 Ashibusa jezoensis Matsumura, 1931
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Cosmopterix fulminella Stringer, 1930
 Cosmopterix gracilis Sinev, 1985
 Cosmopterix infundibulella Sinev
 Cosmopterix kurilensis Sinev, 1985
 Cosmopterix laetificoides Sinev, 1993
 Cosmopterix lienigiella Lienig & Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix phyllostachysea Kuroko, 1975
 Cosmopterix rhyncognathosella Sinev, 1985
 Cosmopterix sapporensis (Matsumura, 1931)
 Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella japonica Kuroko, 1960
 Cosmopterix setariella Sinev, 1985
 Cosmopterix sublaetifica Kuroko, 1982
 Cosmopterix victor Stringer, 1930
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, [1810])
 Labdia antennella Sinev & Park, 1994
 Labdia bicolorella (Snellen, 1884)
 Labdia citracma (Meyrick, 1915)
 Labdia issikii Kuroko, 1982
 Labdia niphosticta (Meyrick, 1936)
 Labdia semicoccinea (Stainton, 1859)
 Labdia stagmatophorella Sinev, 1993
 Ressia quercidentella Sinev, 1991
 Pyroderces sarcogypsa (Meyrick, 1932)
 Anatrachyntis incertulella (Walker, 1864)
 Anatrachyntis japonica Kuroko, 1982
 Anatrachyntis rileyi (Walsingham, 1882)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Trissodoris honorariella (Walsingham, 1907)
 Macrobathra quercea Moriuti, 1973
 Pancalia hexachrysa (Meyrick, 1935)
 Pancalia isshikii Matsumura, 1931

Плоскі молі (Depressariidae) 

 Semioscopis japonicella Saito, 1989
 Semioscopis similis Saito, 1989
 Agonopterix abjectella Christoph, 1882
 Agonopterix acuta (Stringer, 1930)
 Agonopterix angelicella ochrosephara Saito, 1980
 Agonopterix bipunctifera (Matsumura, 1931)
 Agonopterix chaetosoma Clarke, 1962
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix costaemaculella (Christoph, 1882)
 Agonopterix deltopa (Meyrick, 1935)
 Agonopterix encentra (Meyrick, 1914)
 Agonopterix erythrella (Snellen, 1884)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1776)
 Agonopterix intersecta (Filipjev, 1929)
 Agonopterix issikii Clarke, 1962
 Agonopterix japonica Saito, 1980
 Agonopterix jezonica (Matsumura, 1931)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix kisojiana Fujisawa, 1985
 Agonopterix laterella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Agonopterix l-nigrum (Matsumura, 1931)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix mutuurai Saito, 1980
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix omelkoi Lvovsky, 1985
 Agonopterix pallidior (Stringer, 1930)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix phaeocausta (Meyrick, 1934)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix rhododrosa (Meyrick, 1934)
 Agonopterix rimulella Caradja, 1920
 Agonopterix sapporensis (Matsumura, 1931)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Agonopterix septicella Snellen, 1884
 Agonopterix sumizome Fujisawa, 1985
 Agonopterix takamukui (Matsumura, 1931)
 Agonopterix yamatoensis Fujisawa, 1985
 Agonopterix yomogiella Saito, 1980
 Psorosticha melanocrepida Clarke, 1962
 Depressaria colossella Caradja, 1920
 Depressaria daucella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Depressaria filipjevi Lvovsky, 1981
 Depressaria irregularis Matsumura, 1931
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Schläger, 1849
 Depressaria nomia Butler, 1879
 Depressaria pastinacella (Duponchel, 1838)
 Depressaria petronoma Meyrick, 1934
 Depressaria spectrocentra Meyrick, 1935
 Depressaria taciturna Meyrick, 1910
 Eutorna insidiosa Meyrick, 1910
 Eutorna leonidi Lvovsky, 1979
 Eutorna polismatica Meyrick, 1931

Deuterogoniidae 
 Deuterogonia azuminensis Fujisawa, 1991
 Deuterogonia chionoxantha (Meyrick, 1931)
 Deuterogonia kamonjii Fujisawa, 1991
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 
 Perittia andoi Kuroko, 1982
 Perittia lonicerae (Zimmerman & Bradley, 1950)
 Perittia ochrella (Sinev, 1992)
 Perittia unifasciella Sinev, 1992
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista albidella (Nylander, 1848)
 Elachista amamii Parenti, 1983
 Elachista bipunctella (Sinev & Sruoga, 1995)
 Elachista caliginosa Parenti, 1983
 Elachista canis Parenti, 1983
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista coloratella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista ermolenkoi Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista fasciocaliginosa Sugisima, 2005
 Elachista fasciola Parenti, 1983
 Elachista freyerella (Hübner, [1825])
 Elachista fulgens Parenti, 1983
 Elachista hiranoi Sugisima, 2005
 Elachista japonica (Parenti, 1983)
 Elachista jupiter Sugisima, 2005
 Elachista kobomugi Sugisima, 1999
 Elachista kurokoi Parenti, 1983
 Elachista latebrella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista microdigitata Parenti, 1983
 Elachista miscanthi Parenti, 1983
 Elachista multidentella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista nigriciliae Sugisima, 2005
 Elachista nipponicella Sugisima, 2006
 Elachista nitensella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista nozawana Sugisima, 2005
 Elachista paragangabella Sugisima, 2005
 Elachista phalaridis Parenti, 1983
 Elachista planicara Kaila, 1998
 Elachista pusillella (Sinev & Sruoga, 1995)
 Elachista ribentella Kaila & Varalda, 2004
 Elachista sasae Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista similis Sugisima, 2005
 Elachista simplimorphella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista subalbidella Schläger, 1847
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista utonella Frey, 1856

Ethmiidae 
 Ethmia assamensis (Butler, 1879)
 Ethmia dentata Diakonoff & Sattler, 1966
 Ethmia epitrocha (Meyrick, 1914)
 Ethmia japonica Sattler, 1967
 Ethmia lapidella (Walsingham, 1880)
 Ethmia maculifera (Matsumura, 1931)
 Ethmia nigripedella (Erschoff, 1877)
 Ethmia nigroapicella (Saalmüller, 1880)
 Ethmia septempunctata (Christoph, 1882)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 
 グミハモグリキバガ — Apatetris elaeagnella Sakamaki, 2000
 ハマニンニクキバガ — Apatetris elymicola Sakamaki, 2000
 ソバカスキバガ — Gelechia acanthopis Meyrick, 1932
 ナラクロテンキバガ — Gelechia anomorcta Meyrick, 1926
 ゴマダラハイキバガ — Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 和名未定 — Gelechia fuscooculata Omelko
 ヤナギウスグロキバガ — Gelechia inconspicua Omelko, 1986
 和名未定 — Gelechia tragicella (Heyden, 1865)
 ミツコブキバガ — Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 和名未定 — Psoricoptera kawabei Park & Karsholt, 1999
 クルミミツコブキバガ — Psoricoptera latignathosa Park & Karsholt, 1999
 和名未定 — Psoricoptera speciosella Teich, 1983
 和名未定 — Psoricoptera triorthias (Meyrick, 1935)
 ミヤマシモフリキバガ — Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 ミヤマシロオビキバガ — Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 ミヤマオオクロキバガ — Neofaculta taigana Ponomarenko, 1988
 シロクロキバガ — Recurvaria comprobata (Meyrick, 1935)
 ナラクロオビキバガ — Nuntia incognitella (Caradja, 1920)
 イブキチビキバガ — Stenolechia bathrodyas Meyrick, 1935
 アカマツチビキバガ — Stenolechia kodamai Okada, 1962
 ゴマダラシロチビキバガ — Stenolechia notomochla Meyrick, 1935
 シロホソハネキバガ — Stenolechia rectivalva Kanazawa, 1984
 ツシマチビキバガ — Stenolechia robusta Kanazawa, 1984
 ウロコホソハネキバガ — Stenolechia squamifera Kanazawa, 1984
 マツノクロボシキバガ — Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 和名未定 — Parastenolechia gracilis Kanazawa, 1991
 イッシキチビキバガ — Parastenolechia issikiella (Okada, 1961)
 和名未定 — Angustialata gemmellaformis Omelko, 1988
 和名未定 — Piskunovia reductionis Omelko, 1986
 和名未定 — Protoparachronistis concolor Omelko, 1999
 和名未定 — Protoparachronistis discedens Omelko, 1986
 和名未定 — Protoparachronistis policapitis Omelko, 1986
 和名未定 — Parachronistis fumea Omelko
 和名未定 — Parachronistis incerta Omelko
 カクモンハイイロヒメキバガ — Parachronistis jiriensis Park, 1985
 ゴマダラヒメキバガ — Parachronistis maritima Omelko, 1986
 ハイイロゴマダラヒメキバガ — Chorivalva bisaccula Omelko, 1988
 ウスグロゴマダラヒメキバガ — Chorivalva usisaccula Omelko, 1988
 キンバネチビキバガ — Sinevia temulenta Omelko, 1998
 ジャガイモキバガ — Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 クロマダラコキバガ — Caryocolum junctellum (Douglas, 1851)
 ユウヤミキバガ — Caryocolum pullatellum (Tengström, 1848)
 ウスグロコキバガ — Euscrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 ハマアカザキバガ — Euscrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 和名未定 — Euscrobipalpa caryocoloides (Povolný, 1977)
 マダラコキバガ — Euscrobipalpa japonica (Povolný, 1977)
 和名未定 — Euscrobipalpa kurokoi (Povolný, 1977)
 和名未定 — Euscrobipalpa synurella (Povolný, 1977)
 ヒヨドリジョウゴキバガ — Ergasiola ergasima (Meyrick, 1916)
 ゴマシオコキバガ — Scrobipalpula japonica Povolný, 2000
 ゴマダラウスチャキバガ — Teleiodes bradleyi Park, 1992
 ワタナベクロオビキバガ — Teleiodes linearivalvata (Moriuti, 1977)
 キボシキバガ — Teleiodes orientalis Park, 1992
 ヤチヤナギキバガ — Teleiodes paripunctella (Thunberg, 1794)
 ニセナラクロオビキバガ — Teleiodes pekunensis Park, 1993
 和名未定 — Teleiodes vulgella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 ネジロナカグロキバガ — Carpatolechia daehania (Park, 1993)
 ウスクロオビキバガ — Carpatolechia digitilobella (Park, 1992)
 ニセキボシクロキバガ — Carpatolechia flavipunctatella (Park, 1992)
 クロホシハイキバガ — Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 ナラウスオビキバガ — Carpatolechia quercicola (Park, 1992)
 キボシクロキバガ — Carpatolechia yangyangensis (Park, 1992)
 ゴマフキイロキバガ — Pseudotelphusa acrobrunella Park, 1992
 ウスクロテンシロキバガ — Pseudotelphusa alburnella (Zeller, 1839)
 ズマダラハイキバガ — Pseudotelphusa fugitivella (Zeller, 1839)
 クロオビハイキバガ — Telphusa nephomicta Meyrick, 1932
 イシガケモンハイイロキバガ — Altenia inscriptella (Christoph, 1882)
 ダイセツキバガ — Altenia perspersella (Wocke, 1862)
 オオトガリキバガ — Metzneria inflammatella (Christoph, 1882)
 ゴボウトガリキバガ — Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 ギンボシアカガネキバガ — Argolamprotes micella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 ウスキマダラキバガ — Monochroa cleodora (Meyrick, 1935)
 ヒメキマダラキバガ — Monochroa cleodoroides Sakamaki, 1994
 サクラソウキバガ — Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 アヤメキバガ — Monochroa divisella (Douglas, 1850)
 ホーニッヒチャマダラキバガ — Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 ミゾソバキバガ — Monochroa japonica Sakamaki, 1996
 クマタシラホシキバガ — Monochroa kumatai Sakamaki, 1996
 ウスイロフサベリキバガ — Monochroa leptocrossa (Meyrick, 1926)
 キモンキバガ — Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 マエチャキバガ — Monochroa pallida Sakamaki, 1996
 イツボシマダラキバガ — Monochroa pentameris (Meyrick, 1931)
 ニセイグサキバガ — Monochroa subcostipunctella Sakamaki, 1996
 イグサキバガ — Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 エゾキバガ — Apodia bifractella (Duponchel, [1843])
 和名未定 — Daltopora sinanensis Sakamaki, 1995
 ヘルマンアカザキバガ — Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 イノコズチキバガ — Chrysoesthia heringi (Kuroko, 1961)
 ムツモンアカザキバガ — Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 キモンアカガネキバガ — Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 和名未定 — Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 バクガ — Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 サクラキバガ — Anacampsis anisogramma (Meyrick, 1927)
 ツツジキバガ — Anacampsis lignaria (Meyrick, 1926)
 ミズナラキバガ — Anacampsis mongolicae Park, 1988
 コナラキバガ — Anacampsis okui Park, 1988
 ポプラキバガ — Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 シロオビクロキバガ — Anacampsis solemnella (Christoph, 1882)
 カンバシモフリキバガ — Anacampsis triangulella Park, 1988
 クロチビキバガ — Aproaerema anthyllidella (Hübner, [1813])
 マエジロキバガ — Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 チャマダラキバガ — Bryotropha mundella (Douglas, 1850)
 ニセチャマダラキバガ — Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 ハイマダラキバガ — Bryotropha svenssoni Park, 1984
 シロテンクロキバガ — Aroga gozmanyi Park, 1991
 シロモンクロキバガ — Aroga mesostrepta (Meyrick, 1932)
 ツマキキバガ — Aulidiotis bicolor Moriuti, 1977
 ミドリチビキバガ — Aristotelia citrocosma Meyrick, 1906
 和名未定 — Aristotelia incitata Meyrick, 1918
 和名未定 — Stegasta abdita Park & Omelko, 1994
 チェジュキバガ — Stegasta jejuensis Park & Omelko, 1994
 ハギノシロオビキバガ — Evippe albidorsella (Snellen, 1884)
 セジロチビキバガ — Evippe syrictis (Meyrick, 1936)
 カドホシキバガ — Photodotis adornata Omelko
 クロカドホシキバガ — Photodotis palens Omelko
 ツマスジキバガ — Thiotricha attenuata Omelko, 1993
 カギツマウススジキバガ — Thiotricha celata Omelko, 1993
 カギツマフトオビキバガ — Thiotricha corylella Omelko, 1993
 カギツマクロキバガ — Thiotricha fusca Omelko, 1993
 カギツマウスチャキバガ — Thiotricha indistincta Omelko, 1993
 カギツマシマキバガ — Thiotricha obliquata (Matsumura, 1931)
 ヤマモモキバガ — Thiotricha pancratiastis Meyrick, 1921
 スジウスキキバガ — Thiotricha pontifera Meyrick, 1932
 クロバイキバガ — Thiotricha prunifolivora Ueda & Fujiwara, 2005
 ウステンキバガ — Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 カギツマスジキバガ — Thiotricha synodonta Meyrick, 1936
 クルミシントメキバガ — Thiotricha trapezoidella (Caradja, 1920)
 和名未定 — Thiotricha tylephora Meyrick, 1935
 モンギンホソキバガ — Thyrsostoma pylartis (Meyrick, 1908)
 ギンチビキバガ — Cnaphostola angustella Omelko, 1984
 フタイロギンチビキバガ — Cnaphostola biformis Omelko, 1984
 ツマモンギンチビキバガ — Cnaphostola venustalis Omelko, 1984
 ウスツヤキバガ — Xystophora psammitella (Snellen, 1884)
 ヘリグロウスキキバガ — Brachmia dimidiella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 ウスヅマスジキバガ — Cymotricha japonicella (Zeller, 1877)
 タテジマキバガ — Helcystogramma arotraeum (Meyrick, 1894)
 和名未定 — Helcystogramma claripunctellum Ponomarenko, 1998
 ヘリグロタテジマキバガ — Helcystogramma fuscomarginatum Ueda, 1995
 和名未定 — Helcystogramma perelegans (Omelko & Omelko, 1999)
 イモキバガ — Helcystogramma triannulellum (Herrich-Schäffer, 1854)
 コフサキバガ — Dichomeris acuminata (Staudinger, 1876)
 ウスイロフサキバガ — Dichomeris anisacuminata Li & Zheng, 1996
 オオフサキバガ — Dichomeris atomogypsa (Meyrick, 1932)
 コクロフサキバガ — Dichomeris beljaevi (Ponomarenko, 1998)
 コゲチャオオフサキバガ — Dichomeris chinganella (Christoph, 1882)
 クルミオオフサキバガ — Dichomeris christophi Ponomarenko & Mey, 2002
 コカバフサキバガ — Dichomeris consertella (Christoph, 1882)
 ヒメフサキバガ — Dichomeris ferruginosa Meyrick, 1913
 モンフサキバガ — Dichomeris harmonias Meyrick, 1922
 カバイロキバガ — Dichomeris heriguronis (Matsumura, 1931)
 オドリキバガ — Dichomeris hoplocrates (Meyrick, 1932)
 セグロフサキバガ — Dichomeris horoglypta Meyrick, 1932
 イッシキオオフサキバガ — Dichomeris issikii (Okada, 1961)
 和名未定 — Dichomeris junisonis Matsumura, 1931
 ハギフサキバガ — Dichomeris lespedezae Park, 1994
 ミニフサキバガ — Dichomeris minutia Park, 1994
 和名未定 — Dichomeris mitteri Park, 1994
 フジフサキバガ — Dichomeris oceanis Meyrick, 1920
 ビワフサキバガ — Dichomeris ochthophora Meyrick, 1936
 キイロオオフサキバガ — Dichomeris okadai (Moriuti, 1982)
 ウスボシフサキバガ — Dichomeris praevacua Meyrick, 1922
 ウスグロキバガ — Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 ウスアミメフサキバガ — Dichomeris sparsella (Christoph, 1882)
 和名未定 — Dichomeris syndyas Meyrick, 1926
 ムモンフサキバガ — Dichomeris tostella Stringer, 1930
 カバオオフサキバガ — Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 クロヘリキバガ — Mesophleps albilinella (Park, 1990)
 Mesophleps bifidella H.H. Li & Sattler, 2012
 ヘリクロモンキイロキバガ — Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
 ホシウンモンキバガ — Athrips polymaculella Park, 1991
 シロノコメキバガ — Hypatima excellentella Ponomarenko, 1991
 マエモンノコメキバガ — Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 ウスアトベリキバガ — Hypatima spathota (Meyrick, 1913)
 マエウスノコメキバガ — Hypatima venefica Ponomarenko, 1991
 チャモンシロキバガ — Ethmiopsis catarina (Ponomarenko, 1994)
 ニセクロクモシロキバガ — Ethmiopsis subtegulifera (Ponomarenko, 1994)
 クロクモシロキバガ — Ethmiopsis tegulifera (Meyrick, 1932)
 カラコギカエデキバガ — Faristenia acerella Ponomarenko, 1993
 ウスチャバネノコメキバガ — Faristenia atrimaculata Park, 1993
 ハイイロマダラノコメキバガ — Faristenia furtumella Ponomarenko, 1991
 クロモンノコメキバガ — Faristenia geminisignella Ponomarenko, 1991
 カワリノコメキバガ — Faristenia jumbongae Park, 1993
 ニセクロモンノコメキバガ — Faristenia kanazawai Ueda & Ponomarenko, 2000
 ムクロジハオリノコメキバガ — Faristenia mukurossivora Ueda & Ponomarenko, 2000
 オメルコクロノコメキバガ — Faristenia omelkoi Ponomarenko, 1991
 ゴマダラノコメキバガ — Faristenia quercivora Ponomarenko, 1991
 ウスリーノコメキバガ — Faristenia ussuriella Ponomarenko, 1991
 ホシウスジロキバガ — Dendrophilia albidella (Snellen, 1884)
 マメキバガ — Dendrophilia leguminella Ponomarenko, 1993
 ナカオビキバガ — Dendrophilia mediofasciana (Park, 1991)
 ツチイロキバガ — Dendrophilia neotaphronoma Ponomarenko, 1993
 ハイイロチビキバガ — Dendrophilia petrinopis (Meyrick, 1935)
 和名未定 — Dendrophilia saxigera (Meyrick, 1931)
 ハイジロオオキバガ — Tornodoxa tholochorda Meyrick, 1921
 フタモンキバガ — Anarsia bimaculata Ponomarenko, 1989
 フタクロモンキバガ — Anarsia bipinnata (Meyrick, 1932)
 コマエモンハイキバガ — Anarsia incerta Ueda, 1997
 ヒメマエモンハイキバガ — Anarsia isogona Meyrick, 1913
 マエモンハイキバガ — Anarsia protensa Park, 1995
 モンハイジロキバガ — Anarsia silvosa Ueda, 1997
 チャイロスジキバガ — Anarsia tortuosa (Meyrick, 1913)
 ワモンキバガ — Bagdadia claviformis (Park, 1993)
 和名未定 — Bagdadia gnomia (Ponomarenko, 1995)
 ムクロジキバガ — Bagdadia sapindivora (Clarke, 1958)
 ワタアカミムシガ — Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844)
 オキナワセンダンキバガ — Paralida okinawensis Ueda, 2005
 センダンキバガ — Paralida triannulata Clarke, 1958
 ズグロキバガ — Holcophoroides nigriceps Matsumura, 1931

Лецитоцериди (Lecithoceridae) 
 Scythropiodes issikii (Takahashi, 1930)
 Scythropiodes leucostola (Meyrick, 1921)
 Scythropiodes lividula (Meyrick, 1932)
 Scythropiodes malivora (Meyrick, 1930)
 Scythropiodes notocapna (Meyrick, 1925)
 Scythropiodes venusta (Moriuti, 1977)
 Rhizosthenes falciformis Meyrick, 1935
 Homaloxestis hesperis Gozmány, 1978
 Homaloxestis myeloxesta Meyrick, 1932
 Lecitholaxa thiodora (Meyrick, 1914)
 Lecithocera chersitis Meyrick, 1918
 Lecithocera daebuensis Park, 1999
 Catacreagra notolychna (Meyrick, 1936)
 Issikiopteryx japonica Moriuti, 1973
 Deltoplastis apostatis (Meyrick, 1932)
 Athymoris martialis Meyrick, 1935
 Halolaguna sublaxata Gozmány, 1978

Вузькокрилі молі (Momphidae) 
 Mompha glaucella Sinev, 1986
 Cyphophora minorella Sinev, 1993
 Psacaphora locupletella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Psacaphora ludwigiae (Bradley, 1973)

Ширококрилі молі (Oecophoridae) 
 Schiffermuelleria imogena (Butler, 1879)
 Schiffermuelleria zelleri (Christoph, 1882)
 Cryptolechia malacobyrsa Meyrick, 1921
 Pseudodoxia achlyphanes (Meyrick, 1934)
 Periacma delegata Meyrick, 1914
 Carcina homomorpha (Meyrick, 1931)
 Martyringa ussuriella Lvovsky, 1979
 Martyringa xeraula (Meyrick, 1910)
 Casmara agronoma Meyrick, 1931
 Casmara patrona Meyrick, 1925
 Promalactis akaganea Fujisawa, 2002
 Promalactis autoclina Meyrick, 1935
 Promalactis enopisema (Butler, 1879)
 Promalactis ermolenkoi Lvovsky, 1986
 Promalactis jezonica (Matsumura, 1931)
 Promalactis kumanoensis Fujisawa, 2002
 Promalactis manoi Fujisawa, 2002
 Promalactis matsuurae Fujisawa, 2002
 Promalactis sakaiella (Matsumura, 1931)
 Promalactis suzukiella (Matsumura, 1931)
 Promalactis venustella (Christoph, 1882)
 Promalactis yaeyamaensis Fujisawa, 2002
 Tyrolimnas anthraconesa Meyrick, 1934
 Pedioxestis isomorpha Meyrick, 1932
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Lamprystica igneola Stringer, 1930
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Parametriotidae 
 Haplochrois orientella (Sinev, 1979)
 Blastodacna ochrella Sugisima, 2004

Peleopodidae 
 Acria ceramitis Meyrick, 1908
 Acria emarginella (Donovan, 1806)

Сцитридіди (Scythrididae) 
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris senescens (Stainton, 1859)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)

Schistonoeidae 
 Oecia oecophila (Staudinger, 1876)

Строкатоногі молі (Stathmopodidae) 

 Stathmopoda auriferella (Walker, 1864)
 Stathmopoda brachymochla Meyrick, 1937
 Stathmopoda flavescens Kuznetzov, 1984
 Stathmopoda haematosema Meyrick, 1933
 Stathmopoda masinissa Meyrick, 1906
 Stathmopoda moriutiella Kasy, 1973
 Stathmopoda opticaspis Meyrick, 1931
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)
 Stathmopoda stimulata Meyrick, 1913
 Atrijuglans hetaohei Yang, 1977
 Hieromantis kurokoi Yasuda, 1988
 Hieromantis makiosana Yasuda, 1988
 Atkinsonia ignipicta (Butler, 1881)
 Atkinsonia leechi (Walsingham, 1889)
 Snellenia iginispergens Diakonoff, 1948
 Minomona bimaculata Matsumura, 1931

Xyloryctidae 
 Metathrinca tsugensis (Kearfott, 1910)
 Pantelamprus staudingeri Christoph, 1882

молі
Фауна Японії
Японії